Prachuap Khiri Khan (provincie), een provincie in het midden van Thailand.
Amphoe Mueang Prachuap Khiri Khan, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het midden van Thailand.
Prachuap Khiri Khan (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand